X21, X-21 ou X.21 peut faire référence à :
 Contact avec des araignées venimeuses, d’après la classification internationale des maladies ;
 Northrop X-21, un avion expérimental américain ;
 X.21, une interface physique et électrique.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres